Ciwidey (plaats), een plaats in Indonesië
Ciwidey (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing